Brück bzw. Brueck steht für:
 Brück (Familienname) (Brueck), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Brück (Unternehmen), deutsches Maschinenbauunternehmen 
 (10737) Brück, Asteroid der Hungaria-Gruppe
 Brück & Sohn, deutscher Kunstverlag

Brück ist der Name folgender Orte:
 Brück, Stadt im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Brück (Köln), Stadtteil von Köln, Nordrhein-Westfalen
 Brück (Ahr), Ortsteil von Ahrbrück, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Brück (Dreis-Brück), Ortsteil von Dreis-Brück, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Brück (Nideggen), Stadtteil von Nideggen, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Brück (Dettelbach), Stadtteil von Dettelbach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Brück (Amöneburg), Wüstung in Amöneburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Amt Brück, Zusammenschluss von Gemeinden, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Brück (Westpreußen), historischer deutscher Name des Dorfs Mosty (Kosakowo), Woiwodschaft Pommern, Polen

Siehe auch:
 Bruck
 Brügg (Begriffsklärung)
 Haus Brück
 Bryk